Андреевская — деревня в Вашкинском районе Вологодской области. Административный центр Андреевского сельского поселения.

С точки зрения административно-территориального деления — центр Андреевского сельсовета.

Расстояние по автодороге до районного центра Липина Бора — 31 км. Ближайшие населённые пункты — Становая, Турзино, Угловая.

По переписи 2002 года население — 201 человек (94 мужчины, 107 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Церковь в деревне Андреевская — памятник архитектуры.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вашкинского района